Dans la mythologie grecque, Mimas (en grec ancien ) est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Selon Pseudo-Apollodore, lors de la Gigantomachie, il est enseveli par Héphaïstos sous une masse de fer en fusion, dont il reste prisonnier (le Vésuve). tandis qu'Apollonios cite plutôt Arès comme meurtrier de Mimas qu'il aurait tué de ses propres mains.

Sources 
  (I, 6, 2).
  (III, 236 & 1226).

Géant grec
Progéniture de Gaïa
Volcanisme dans les croyances
Vésuve dans l'art et la culture